Лагуна-де-Дуэро ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 29,25 км². Население — 22110 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Laguna de Duero

Муниципалитеты Вальядолида